Ion Barbu se poate referi la una din următoarele personalități românești:

Ion Barbu, născut Dan Barbilian, poet și matematician;
Ion Barbu (caricaturist);
Ion Barbu (fotbalist).